Hallinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hallinger (1905–1977), österreichischer Politiker deutscher Herkunft
 Kassius Hallinger (1911–1991), deutscher Philologe und Theologe
 Therese Hallinger (1909–2001), deutsche Kunsthandwerksmeisterin

Hallinger steht für:
 Hallinger (Berchtesgadener Land), von 1292 bis 1803 für das Klosterstift bzw. die Fürstpropstei Berchtesgaden geschäftsführender Verwalter des Salzamts im Berchtesgadener Land